Fiorella Bonicelli e Gail Lovera hanno battuto in finale Kathleen Harter e Helga Masthoff 6-4, 1-6, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1976